Solderer ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Solderer (1949–2021), Südtiroler Verlagsleiter, Journalist und Publizist
 Peter Solderer (1690–1741), Bürgermeister von Temeswar (1721–1741)